Companyia Nacional de Televisió Ucraïnesa (del seu nom en ucraïnès Національна Телекомпанія України, transliterat Natsionalna Telekompanija Ukraïny), empresa pública de televisió d'Ucraïna
 Universitat Nottingham Trent (del seu nom en anglès Nottingham Trent University), universitat pública amb seu a Nottingham (Regne Unit)
 Universitat Nacional de Taiwan (del seu nom en anglès National Taiwan University), universitat pública amb seu a Taipei (Taiwan)
 Universitat Tecnològica de Nanyang (del seu nom en anglès Nanyang Technological University), universitat pública amb seu a Singapur
 Unitat nefelomètrica de terbolesa (del seu nom en anglès Nephelometric Turbidity Unit), unitat de mesura de la terbolesa d'un fluid